Chute puede hacer referencia a:

Personas
Chaloner Chute; político inglés, portavoz de la Cámara de los Comunes.
Chaloner Chute; político inglés, hijo del primero.
Desmond Chute, artista y sacerdote inglés.
Roberto Eduardo Chute, abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Lugares
Chute, Wiltshire, parroquia de Inglaterra.
Chute, río de Maine, Estados Unidos.

Miscelánea
La Chute, tercera novela del escritor francés Albert Camus, traducida al español como La caída.
The Chute, tercer episodio de la tercera temporada de Star Trek: Voyager, traducido al español como El conducto.